Harry Keough (1927-2012), joueur américain de football ;
 Jake Keough (1987-), coureur cycliste américain ;
 Linda Keough (1963-), athlète britannique ;
 Luke Keough (1991-), coureur américain spécialiste du cyclo-cross ;
 Danielle Riley Keough (1989-), mannequin et actrice américaine.
Patronyme anglais